Épisode 3 peut désigner :
 Épisode 3, le troisième tome du cycle Antarès de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo ;
 Épisode 3, le troisième tome du cycle Survivants de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo ;
 Épisode 3, quatrième épisode de la saison 1 de la série Twin Peaks.